Fiedor est un patronyme polonais porté par :
Andrzej Fiedor, biathlète polonais né en 1946.
Erwin Fiedor (1943-2012), coureur polonais du combiné nordique.
Wiesław Fiedor, biathlète et fondeur handisport polonais, né en 1964

Patronyme polonais